Kimble – città fantasma della California (USA)
Kimble – comunità non incorporata del Missouri (USA)
Bo Kimble – cestista statunitense